Spojení písmen I a E může mít různé významy:

IE 
 IE – kód ISO 3166-2 pro Irskou republiku
 IE – zkratka pro Internet Explorer
 Information Extraction – extrakce informací

ie 
 i.e., zkratka z latinského id est, znamenající „to jest“ (tj.), „tedy“, „jinými slovy“ …
 occidental – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ie 
 .ie – internetová doména nejvyššího řádu pro Irskou republiku

Zkratky
Značky